Пюэль () — фамилия и топоним.
 Пюэль, Клод (род. 1961) — французский футбольный тренер, в прошлом — полузащитник «Монако».
 Пюэль, Полен (род. 1997) — французский футболист, играющий на позиции нападающего. 
 Мас-Сент-Пюэль — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон.